Kaarina – città della Finlandia
 Kaarina – nome proprio femminile derivato dal nome finlandese Katherine
 2257 Kaarina – asteroide della fascia principale

Pagine correlate

Karina